Gołymin-Ośrodek est le nom :

 de la gmina de Gołymin-Ośrodek, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Gołymin-Ośrodek, chef-lieu de cette gmina